Kajfeš ist der Familienname folgender Personen:

 Davor Kajfeš (* 1934), kroatischer Musiker jugoslawischer Herkunft
 Goran Kajfeš (* 1970), schwedischer Musiker